Франкенви́ни:

 Франкенвини — ранний игровой фильм Тима Бёртона 1984 года.
 Франкенвини — полнометражный мультипликационный фильм Тима Бёртона 2012 года.